Rap eller RAP, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Rap – rytmisk sang og kultur af amerikansk oprindelse.
 Rip, Rap og Rup – en af Anders Ands tre næsten identiske nevøer.
 Rassemblement pour l'alternative progressiste – politisk parti, Québec, Canada.
 Rap (lydord) - et lydord, der bruges til at efterligne det en and siger.
 Rap (torpedobåd, 1873) - norsk torpedobåd.